Уанкайо:

 Уанкайо — город центральной части Перу.
 Уанкайо — одна из 9 провинций перуанского региона Хунин.